Сибница може бити:

 Сибница (Сопот), насељено место у општини Сопот,
 Сибница (Жабари), насељено место у општини Жабари, Браничевски округ, 
 Сибница (Рековац), насељено место у општини Рековац,
 Сибница (Краљево), насељено место града Краљева, 
 Сибница (Блаце), насељено место у општини Блаце, Топлички округ, 
 Сибничка пећина, пећина на Гледићким планинама 
 Манастир Сибница